Primera División 1961 (Chili)
 Primera División 1961 (Argentinië)
 Primera División 1961 (Uruguay)
 Primera División 1961 (Paraguay)
 Primera División 1960/61 - Spanje